Municipio de Montpelier puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montpelier (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Montpelier (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Montpelier (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.